Jorge Gomes (político), brasileiro
 Jorge Gomes Vieira, futebolista português
 Jorge Gomes de Lima, treinador português

Ver também
 

Desambiguações de antropônimos